Радищев — многозначный термин.

Фамилия 
 Радищев, Александр Николаевич (1749—1802) — русский писатель, философ, поэт, автор «Путешествия из Петербурга в Москву».
 
 Радищев, Вячеслав Петрович (1896—1942) — советский химик-неорганик.
 Радищев, Леонид Николаевич (1904—1973) — советский писатель.
 
 Радищев, Павел Александрович (1783—1866) — русский мемуарист, сын А. Н. Радищева.

Топоним 
 Радищев — посёлок городского типа в Нижнеилимском районе Иркутской области России.

См. также 
 Радищевы
 Радищево